CEV-Pokal 2013/14 steht für:

 CEV-Pokal 2013/14 (Frauen)
 CEV-Pokal 2013/14 (Männer)